José Campos puede referirse a:

 José C. Campos González (1957-), músico peruano;
 José M. Campos Rodríguez (1966-), entrenador de fútbol español.